Миртові (Myrtaceae) — родина покритонасінних рослин порядку миртоцвітних. До цієї родини належать такі рослини як: мирт, гвоздичне дерево, гуаява, фейхоа, чайне дерево і евкаліпт. Усі рослини є деревами або кущами, з великою кількістю ефірних олій.

Роди 

 
Миртоцвіті
Родини квіткових